Camp Gran d'Esplugues, camps de conreu al municipi de Castellcir, a la comarca del Moianès 
 Camp Gran de la Casa Nova del Verdeguer, camps de conreu al municipi de Castellcir, a la comarca del Moianès 
 El Camp Gran (l'Estany), camps de conreu al municipi de l'Estany, a la comarca del Moianès 
 Es Camp Gran, indret de Santa Maria del Camí (municipi de Mallorca)
 Jaciment arqueològic de Camp Gran, jaciment arqueològic al municipi de Vilafranca del Penedès, a la comarca de l'Alt Penedès 
 Pla del Camp Gran, plana agrícola al municipi de Bigues i Riells, al Vallès Oriental 
 Turó del Camp Gran, muntanya al municipi de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental